

Села:
 Григорівщина — Полтавська область, Шишацький район
 Григорівщина — Чернігівська область, Варвинський район

Села:
 Григорівщина — Вітебська область, Верхньодвінський район
 Григорівщина — Вітебська область, Шарковщинський район